|-
| 21201 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21202 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21203 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21204 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21205 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21206 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21207 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21208 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21209 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21210 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21211 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21212 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21213 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21214 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21215 - || 1994 UQ || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21216 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 21217 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21218 ||  || 7 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 21219 - ||  || 28 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 21220 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21221 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21222 - || 1995 BT || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21223 - || 1995 DL || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21224 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21225 - ||  || 1 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21226 - ||  || 24 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21227 || 1995 QS || 16 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 21228 - || 1995 SC || 20 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 21229 Sušil ||  || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 21230 - ||  || 23 septembrie 1995 || Loiano || Loiano
|-
| 21231 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21232 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21233 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21234 Nakashima || 1995 WG || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21235 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21236 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 21237 - ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 21238 Panarea ||  || 28 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21239 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21240 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21241 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21242 ||  || 25 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 21243 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21244 - ||  || 14 decembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 21245 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21246 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21247 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21248 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21249 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21250 Kamikouchi ||  || 17 decembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 21251 - ||  || 31 decembrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 21252 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21253 ||  || 13 ianuarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 21254 Jonan ||  || 24 ianuarie 1996 || KCAO || 
|-
| 21255 - ||  || 15 februarie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 21256 - ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 21257 Jižní Čechy ||  || 26 februarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 21258 Huckins ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 21259 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21260 - || 1996 FE || 16 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 21261 - || 1996 FF || 16 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 21262 Kanba ||  || 24 aprilie 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 21263 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21264 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21265 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21266 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21267 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21268 - ||  || 22 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 21269 Bechini || 1996 LG || 6 iunie 1996 ||  || , 
|-
| 21270 Otokar || 1996 OK || 19 iulie 1996 || Kleť || , 
|-
| 21271 - ||  || 15 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 21272 ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 21273 - ||  || 19 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21274 ||  || 19 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 21275 Tosiyasu ||  || 23 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 21276 Feller ||  || 8 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 21277 - ||  || 9 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 21278 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 21279 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 21280 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || K. Endate
|-
| 21281 - ||  || 13 octombrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 21282 - ||  || 14 octombrie 1996 ||  || T. Seki
|-
| 21283 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21284 Pandion ||  || 5 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21285 - || 1996 UZ || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21286 - ||  || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21287 - ||  || 31 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 21288 - || 1996 VW || 3 noiembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 21289 - ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 21290 Vydra ||  || 9 noiembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 21291 - ||  || 12 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 21292 - ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 21293 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 21294 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 21295 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21296 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21297 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 21298 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 21299 - || 1996 WC || 16 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21300 - ||  || 19 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-